Сульфид родия(III) — неорганическое соединение, 
соль металла родия и сероводородной кислоты с формулой RhS,
серо-чёрные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Действие сероводорода на хлорид родия(III):

 При пропускании сероводорода через горячий раствор кристаллогидрата хлорида родия(III) аддукт:

Физические свойства 
Сульфид родия(III) образует серо-чёрные кристаллы
ромбической сингонии, 
пространственная группа P bcn, 
параметры ячейки a = 0,8462 нм, b = 0,5985 нм, c = 0,6138 нм, Z = 4.

Не растворяется в воде.

Химические свойства 
 При нагревании на воздухе воспламеняется и горит с выделением родия:

Литература 
 
 
 
 

родия